Яков Айзенберг:
 Айзенберг, Яков Ейнович (1934—2004) — советский учёный в области систем управления ракет.
 Айзенберг, Яков Лазаревич (1924—1995) — советский и российский сценарист, редактор, журналист.